Tsebrykove (ucraniano: Цебрикове; ruso: Цебриково) es una localidad del Raión de Rozdilna en el óblast de Odesa del sur de Ucrania. Tiene una población de aproximadamente 2900 habitantes.

Historia 
Antes de la Segunda Guerra Mundial, Tsebrykove fue conocida como Hoffnungstal y estaba poblada por alemanes. Hoffnungstal fue fundada en 1819 por colonizadores que obtuvieron la tierra. Hay un grupo activo de alemanes de Rusia que estudian la historia del área. Los alemanes que quedaron en la ciudad se fueron con el ejército alemán.

Véase también 
Alemanes del Mar Negro

Referencias

Enlaces externos 

Localidades del Raión de Rozdilna